Ранчо ла Каролина има више значења:

 Ранчо ла Каролина (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Каролина (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику